Білоусов — прізвище російського походження.

 Білоусов Андрій Володимирович (*1972) — колишній український футболіст, захисник.
 Білоусов Андрій Леонідович (*1976) — міський голова Дніпродзержинська.
 Білоусов Василь Савелійович (1925—1977) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Білоусов Леонід Георгійович (1909—1998) — радянський військово-морський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Білоусов Микола Юрійович (1987—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білоусов Олексій Федорович (1868—1929) — лікар-педіатр, доктор медицини, міністр народного здоров'я УНР.
 Білоусов Микола Павлович (*1947) — український галерист, колекціонер.

Білоусова:
 Білоусова Людмила Мусіївна (*1954) — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.
 Білоусова Тамара Василівна (1924—2013) — радянська і грузинська театральна актриса українського походження, народна артистка Грузинської РСР.

Російські прізвища